Igloo steht für:
 Igloo Hill, Hügel an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Igloo Records, belgisches Jazzlabel
 Igloo Spur, Felssporn auf der Ross-Insel, Antarktis
 Operation Igloo, britische Operation in den 1940er Jahren in Palästina und Zypern

Siehe auch:
 Operation Igloo White
 Iglo
 Iglu
 Igloo Snowdrift